Di seguito una lista di asteroidi dal numero 331001 al 332000 con data di scoperta e scopritore.

331001-331100 

|-
|331001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331002 - ||  ||  || CSS
|-
|331003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331007 - ||  ||  || CSS
|-
|331008 - ||  ||  || CSS
|-
|331009 - ||  ||  || CSS
|-
|331010 - ||  ||  || CSS
|-
|331011 Peccioli ||  ||  || Bacci, P., Biasci, F.
|-
|331012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331015 - ||  ||  || CSS
|-
|331016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331018 - ||  ||  || CSS
|-
|331019 - ||  ||  || CSS
|-
|331020 - ||  ||  || OAM
|-
|331021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331024 - ||  ||  || CSS
|-
|331025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331026 - ||  ||  || CSS
|-
|331027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331029 - ||  ||  || CSS
|-
|331030 - ||  ||  || CSS
|-
|331031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331032 - ||  ||  || CSS
|-
|331033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331036 - ||  ||  || OAM
|-
|331037 - ||  ||  || OAM
|-
|331038 - ||  ||  || OAM
|-
|331039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331041 - ||  ||  || CSS
|-
|331042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331046 - ||  ||  || CSS
|-
|331047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331048 - ||  ||  || CSS
|-
|331049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331052 - ||  ||  || CSS
|-
|331053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331055 - ||  ||  || Mayhill
|-
|331056 - ||  ||  || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
|331057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331058 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|331059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331062 - ||  ||  || OAM
|-
|331063 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|331064 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|331065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331071 - ||  ||  || OAM
|-
|331072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331078 - ||  ||  || OAM
|-
|331079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

331101-331200 

|-
|331101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331104 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|331105 Giselher ||  ||  || Kracht, R.
|-
|331106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331107 - ||  ||  || CSS
|-
|331108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331109 - ||  ||  || WISE
|-
|331110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331111 - ||  ||  || CSS
|-
|331112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331116 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331117 - ||  ||  || CSS
|-
|331118 - ||  ||  || CSS
|-
|331119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331120 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|331121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331123 - ||  ||  || NEAT
|-
|331124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331126 - ||  ||  || CSS
|-
|331127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331130 - ||  ||  || NEAT
|-
|331131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331133 - ||  ||  || NEAT
|-
|331134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331137 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|331138 - ||  ||  || CSS
|-
|331139 - ||  ||  || NEAT
|-
|331140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331141 - ||  ||  || NEAT
|-
|331142 - ||  ||  || NEAT
|-
|331143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331145 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331154 - ||  ||  || NEAT
|-
|331155 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331156 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331163 - ||  ||  || NEAT
|-
|331164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331167 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331168 - ||  ||  || CSS
|-
|331169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331170 - ||  ||  || CSS
|-
|331171 - ||  ||  || NEAT
|-
|331172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331173 - ||  ||  || CSS
|-
|331174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331176 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331178 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331180 - ||  ||  || CSS
|-
|331181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331190 - ||  ||  || CSS
|-
|331191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331194 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331196 - ||  ||  || CSS
|-
|331197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

331201-331300 

|-
|331201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331211 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331221 - ||  ||  || NEAT
|-
|331222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331230 - ||  ||  || CSS
|-
|331231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331233 - ||  ||  || CSS
|-
|331234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331245 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331251 - ||  ||  || CSS
|-
|331252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331253 - ||  ||  || CSS
|-
|331254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331258 - ||  ||  || CSS
|-
|331259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331262 - ||  ||  || NEAT
|-
|331263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331267 - ||  ||  || NEAT
|-
|331268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331274 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|331275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331278 - ||  ||  || CSS
|-
|331279 - ||  ||  || NEAT
|-
|331280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331282 - ||  ||  || NEAT
|-
|331283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331287 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|331288 - ||  ||  || NEAT
|-
|331289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331294 - ||  ||  || WISE
|-
|331295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

331301-331400 

|-
|331301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331303 - ||  ||  || NEAT
|-
|331304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331309 - ||  ||  || CSS
|-
|331310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331312 - ||  ||  || NEAT
|-
|331313 - ||  ||  || NEAT
|-
|331314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331315 - ||  ||  || CSS
|-
|331316 Cavedon ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|331317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331318 - ||  ||  || NEAT
|-
|331319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331329 - ||  ||  || NEAT
|-
|331330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331331 - ||  ||  || NEAT
|-
|331332 - ||  ||  || CSS
|-
|331333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331334 - ||  ||  || NEAT
|-
|331335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331341 Frankscholten ||  ||  || ADAS
|-
|331342 - ||  ||  || CSS
|-
|331343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331350 - ||  ||  || CSS
|-
|331351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331354 - ||  ||  || CSS
|-
|331355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331356 - ||  ||  || CSS
|-
|331357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331359 - ||  ||  || CSS
|-
|331360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331361 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331364 - ||  ||  || NEAT
|-
|331365 - ||  ||  || CSS
|-
|331366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331371 - ||  ||  || ADAS
|-
|331372 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331374 - ||  ||  || NEAT
|-
|331375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331376 - ||  ||  || CSS
|-
|331377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331378 - ||  ||  || NEAT
|-
|331379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331384 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331387 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331391 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331397 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331398 - ||  ||  || NEAT
|-
|331399 - ||  ||  || CSS
|-
|331400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

331401-331500 

|-
|331401 - ||  ||  || CSS
|-
|331402 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331404 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|331405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331409 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331413 - ||  ||  || ODAS
|-
|331414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331418 - ||  ||  || NEAT
|-
|331419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331420 - ||  ||  || CSS
|-
|331421 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331426 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331432 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331436 - ||  ||  || NEAT
|-
|331437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331443 - ||  ||  || CSS
|-
|331444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331450 - ||  ||  || UESAC
|-
|331451 - ||  ||  || NEAT
|-
|331452 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331453 - ||  ||  || NEAT
|-
|331454 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331456 - ||  ||  || CSS
|-
|331457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331466 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331467 - ||  ||  || CSS
|-
|331468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331469 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|331470 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|331471 - ||  ||  || Helin, E. F., Rose, P.
|-
|331472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331474 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|331475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331484 - ||  ||  || CSS
|-
|331485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331486 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331495 - ||  ||  || CSS
|-
|331496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331500 - ||  ||  || LONEOS
|}

331501-331600 

|-
|331501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331504 - ||  ||  || CSS
|-
|331505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331506 - ||  ||  || Juels, C. W.
|-
|331507 - ||  ||  || CSS
|-
|331508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331519 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331525 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331539 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331541 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331542 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331543 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331554 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331556 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|331557 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|331558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331562 - ||  ||  || NEAT
|-
|331563 - ||  ||  || NEAT
|-
|331564 - ||  ||  || NEAT
|-
|331565 - ||  ||  || NEAT
|-
|331566 - ||  ||  || NEAT
|-
|331567 - ||  ||  || NEAT
|-
|331568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331572 - ||  ||  || NEAT
|-
|331573 - ||  ||  || NEAT
|-
|331574 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331575 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331576 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331590 - ||  ||  || NEAT
|-
|331591 - ||  ||  || NEAT
|-
|331592 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331599 - ||  ||  || NEAT
|-
|331600 - ||  ||  || LINEAR
|}

331601-331700 

|-
|331601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331605 Guidogryseels ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|331606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331621 - ||  ||  || NEAT
|-
|331622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331625 - ||  ||  || NEAT
|-
|331626 - ||  ||  || NEAT
|-
|331627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331628 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331629 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|331630 - ||  ||  || NEAT
|-
|331631 - ||  ||  || NEAT
|-
|331632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331634 - ||  ||  || NEAT
|-
|331635 - ||  ||  || NEAT
|-
|331636 - ||  ||  || NEAT
|-
|331637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331638 - ||  ||  || NEAT
|-
|331639 - ||  ||  || NEAT
|-
|331640 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331644 - ||  ||  || NEAT
|-
|331645 - ||  ||  || NEAT
|-
|331646 - ||  ||  || NEAT
|-
|331647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331648 - ||  ||  || NEAT
|-
|331649 - ||  ||  || NEAT
|-
|331650 - ||  ||  || NEAT
|-
|331651 - ||  ||  || NEAT
|-
|331652 - ||  ||  || NEAT
|-
|331653 - ||  ||  || NEAT
|-
|331654 - ||  ||  || NEAT
|-
|331655 - ||  ||  || NEAT
|-
|331656 - ||  ||  || NEAT
|-
|331657 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331658 - ||  ||  || NEAT
|-
|331659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331665 - ||  ||  || NEAT
|-
|331666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331667 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|331668 - ||  ||  || NEAT
|-
|331669 - ||  ||  || NEAT
|-
|331670 - ||  ||  || NEAT
|-
|331671 - ||  ||  || NEAT
|-
|331672 - ||  ||  || NEAT
|-
|331673 - ||  ||  || NEAT
|-
|331674 - ||  ||  || NEAT
|-
|331675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331678 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|331679 - ||  ||  || NEAT
|-
|331680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331681 - ||  ||  || NEAT
|-
|331682 - ||  ||  || NEAT
|-
|331683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331684 - ||  ||  || NEAT
|-
|331685 - ||  ||  || NEAT
|-
|331686 - ||  ||  || NEAT
|-
|331687 - ||  ||  || NEAT
|-
|331688 - ||  ||  || NEAT
|-
|331689 - ||  ||  || NEAT
|-
|331690 - ||  ||  || NEAT
|-
|331691 - ||  ||  || NEAT
|-
|331692 - ||  ||  || NEAT
|-
|331693 - ||  ||  || NEAT
|-
|331694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331695 - ||  ||  || CSS
|-
|331696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331697 - ||  ||  || NEAT
|-
|331698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331700 - ||  ||  || LINEAR
|}

331701-331800 

|-
|331701 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331702 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331703 - ||  ||  || NEAT
|-
|331704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331708 - ||  ||  || NEAT
|-
|331709 - ||  ||  || NEAT
|-
|331710 - ||  ||  || NEAT
|-
|331711 - ||  ||  || NEAT
|-
|331712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331713 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|331714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331715 - ||  ||  || NEAT
|-
|331716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331720 - ||  ||  || NEAT
|-
|331721 - ||  ||  || NEAT
|-
|331722 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331723 - ||  ||  || NEAT
|-
|331724 - ||  ||  || NEAT
|-
|331725 - ||  ||  || NEAT
|-
|331726 - ||  ||  || NEAT
|-
|331727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331730 - ||  ||  || NEAT
|-
|331731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331732 - ||  ||  || NEAT
|-
|331733 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331734 - ||  ||  || NEAT
|-
|331735 - ||  ||  || NEAT
|-
|331736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331739 - ||  ||  || NEAT
|-
|331740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331743 - ||  ||  || NEAT
|-
|331744 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331745 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331746 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331747 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331748 - ||  ||  || NEAT
|-
|331749 - ||  ||  || NEAT
|-
|331750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331752 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331753 - ||  ||  || NEAT
|-
|331754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331755 - ||  ||  || NEAT
|-
|331756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331757 - ||  ||  || NEAT
|-
|331758 - ||  ||  || NEAT
|-
|331759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331765 - ||  ||  || NEAT
|-
|331766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331768 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331771 - ||  ||  || Kessel, J. W.
|-
|331772 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331773 - ||  ||  || NEAT
|-
|331774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331776 - ||  ||  || NEAT
|-
|331777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331779 - ||  ||  || NEAT
|-
|331780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331785 Sumners ||  ||  || Needville
|-
|331786 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331788 - ||  ||  || CSS
|-
|331789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331794 - ||  ||  || NEAT
|-
|331795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331796 - ||  ||  || NEAT
|-
|331797 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|331798 - ||  ||  || NEAT
|-
|331799 - ||  ||  || NEAT
|-
|331800 - ||  ||  || LINEAR
|}

331801-331900 

|-
|331801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331802 - ||  ||  || NEAT
|-
|331803 - ||  ||  || NEAT
|-
|331804 - ||  ||  || NEAT
|-
|331805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331806 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331808 - ||  ||  || NEAT
|-
|331809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331811 - ||  ||  || NEAT
|-
|331812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331814 - ||  ||  || NEAT
|-
|331815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331816 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331817 - ||  ||  || NEAT
|-
|331818 - ||  ||  || NEAT
|-
|331819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331822 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331823 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331824 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|331825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331826 - ||  ||  || Needville
|-
|331827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331830 - ||  ||  || NEAT
|-
|331831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331832 - ||  ||  || NEAT
|-
|331833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331834 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|331835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331837 - ||  ||  || NEAT
|-
|331838 - ||  ||  || NEAT
|-
|331839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331852 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|331853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331856 - ||  ||  || CSS
|-
|331857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331877 - ||  ||  || NEAT
|-
|331878 - ||  ||  || NEAT
|-
|331879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331884 - ||  ||  || NEAT
|-
|331885 - ||  ||  || NEAT
|-
|331886 - ||  ||  || CSS
|-
|331887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331888 - ||  ||  || NEAT
|-
|331889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331891 - ||  ||  || NEAT
|-
|331892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331894 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|331895 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331896 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331900 - ||  ||  || LINEAR
|}

331901-332000 

|-
|331901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331905 - ||  ||  || NEAT
|-
|331906 - ||  ||  || Klet
|-
|331907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331912 - ||  ||  || NEAT
|-
|331913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331916 - ||  ||  || NEAT
|-
|331917 - ||  ||  || CSS
|-
|331918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331928 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331946 - ||  ||  || NEAT
|-
|331947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331950 - ||  ||  || NEAT
|-
|331951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331955 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331956 - ||  ||  || CSS
|-
|331957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331959 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|331960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331962 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331965 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|331966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331967 - ||  ||  || CSS
|-
|331968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331977 - ||  ||  || CSS
|-
|331978 - ||  ||  || LONEOS
|-
|331979 - ||  ||  || CINEOS
|-
|331980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331989 - ||  ||  || CSS
|-
|331990 - ||  ||  || CSS
|-
|331991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|331992 Chasseral ||  ||  || Ory, M.
|-
|331993 - ||  ||  || CSS
|-
|331994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|331995 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|331996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|331999 - ||  ||  || Kitt Peak
|-
|332000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0331001